Сан-Габриель () — населённый пункт сельского типа на юге центральной части Уругвая, в департаменте Флорида.

География 
Расположен в южной части департамента, примерно в 30 км от административного центра департамента, города Флорида, и в 110 км от столицы страны, Монтевидео. Населённый пункт находится в месте пересечения национальных шоссе № 6 и № 56. Абсолютная высота — 123 метра над уровнем моря.

Экономика 
Экономика Сан-Габриеля основана главным образом на молочной и мясной промышленности.

Население 
По данным на 2011 год население составляет 172 человека
 

Источник:

Примечания

Ссылки 
 План Сан-Габриеля

Населённые пункты Уругвая